Муле-патат — нетрадиційна техніка ліплення саморобним кольоровим пластиліном з борошна.

Технологія виготовлення тіста муле-патат проста й не потребує великих матеріальних витрат.

Рецепт приготування 

Інгредієнти: 4 ст. борошна, 1 ст. крохмалю, 1 ст. солі (екстра), 2 ст.л лимонної кислоти, 4 ст.л соняшникової олії, 4 ст. води.

Змішуємо всі інгредієнти. Масу підігріти на слабкому вогні протягом 15 хвилин, постійно помішуючи. Маса поступово починає збиратися в грудку, чимось нагадує холодну порцеляну. Остиглу масу ретельно вимісити. Розділити на частини і пофарбувати в різні кольори. Можна тісто фарбувати звичайними барвниками для яєць. Але краще додавати натуральні (куркума, сік буряка). Тісто фарбувати в теплому вигляді. Потім можна змішувати кольори між собою. Це тісто можна загорнути в пакет і зберігати в холодильнику. Тісто зберігається дуже довго.

Скульптурні матеріали